Папий Иерапольский или Гиерапольский (; ок. 70 — 155 (165) — раннехристианский святой, писатель, один из апостольских мужей.

Евсевий Кесарийский называет Папия епископом Иераполя во Фригии. Папий является автором не дошедшего до нас пятитомного труда «Изложение изречений Господних» (). Источником книги Папия были рассказы «старцев», очевидцев земной жизни Иисуса Христа. Так, согласно свидетельству Иринея, он лично знал Иоанна Богослова и был дружен с Поликарпом. По словам Папия, некоторые из приведённых им рассказов он слышал от живших в Иераполе дочерей апостола Филиппа. Сообщения Папия проливают бесценный свет на ранние годы существования христианства; в числе прочего он упоминает Евангелие от Матфея на арамейском языке.

Сочинение Папия хорошо известно было ещё в средние века, в частности, его цитирует в своей «Истории Милана» Джованни да Черменате (1317-1322), однако до наших дней оно дошло лишь в виде фрагментов и цитат в произведениях других авторов. 

Папий умер в 155 или в 165 году в городе Смирна. В православной и католической церквях Папий почитается в качестве святого (память в православной церкви , в католической церкви — 22 февраля). Несмотря на это, Евсевий относился к Папию с известным предубеждением, считая его заражённым иудео-христианским милленаризмом, который проповедовал Иоанн Пресвитер.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в I веке
Умершие во II веке
Апостольские мужи
Святые по алфавиту
Святые Единой Церкви
Христианские святые II века
Патристика